Polla o gallina, femella del gall (Gallus gallus domesticus).
 Gallina jove que encara no pon
 Polla o polla fera, femella del gall fer (Tetrao urogallus)
 Polla o polla díndia, femella del gall dindi (Meleagris gallopavo)
 Polla d'aigua o gallineta d'aigua (Gallinula chloropus), au de la família dels ràl·lids
 Polla blava (Porphyrio porphyrio), au de la família dels ràl·lids
 Polla pintada (Porzana porzana), au de la família dels ràl·lids 
 Becada o polla bruna (Scolopax rusticola), au de la família dels escolopàcids

 Polla de mar, polla d'alguer, rasclot o rascassa (Scorpaena scrofa), peix de la família Scorpaenidae

 Polla o pollancre (Populus), gènere de plantes amb flor

 Castellanisme per *Penis (el barbarisme *polla suplanta darrerament entre alguns parlants els genuïns cigala o pardal, entre d'altres)
 La Polla Records, grup de música punk procedent del País Basc

 Polla, ciutat a la regió de Campania, Itàlia